Wojciech Kucharski – kamieniarz żywiecki, rzeźbiarz. W 1788 roku wykonał dwie kropielnice kamienne dla kościoła św. Wojciecha w Jeleśni.

Przypisy 

Kucharski